Крі́стофер Ло́уренс ():

 Кріс Лоуренс (хокеїст) (* 1987)
 Кріс Лоуренс (автогонщик) (1933—2011)
 Кріс Лоуренс (регбіст) (* 1988)
 Крістофер Лоуренс (діджей)